Кеда:

 Кеда — посёлок городского типа в Аджарии.
 Кеда — река в Карелии, приток Ильвамы.
 Кеда — река в Ярославской области, приток Могзы.
 Кёда, Томоки (род. 1970) — японский режиссёр и аниматор.

См. также 
 Кеды (значения)